Cette page présente la  en Top 14 et en H-Cup.

La saison

Pré-saison

Récit de la saison sportive 

L'équipe Espoirs, entrainée par Bruno Frangne et Stéphane Welch, se classe à la seconde position de la poule Élite derrière les Espoirs l'Aviron bayonnais et se qualifie pour les demi-finales du championnat de France.
En demi-finale le MHR est opposé au tenant du titre, l'ASM Clermont Auvergne et est qualifié malgré un match nul 21-21.
En finale le MHR est opposé, à Villefranche-de-Lauragais, au SU Agen qui a éliminé au tour précédent l'Aviron bayonnais. Le MHR devient champion de France Espoirs en s'imposant sur le score de 37 à 20.

Transferts d'inter-saison 2012 
Huit joueurs arrivent au club tandis que dix le quittent ou mettent fin à leur carrière.

Effectif professionnel

Joueurs Espoirs appelés en équipe première 
(Tableau à jour au )

Calendrier 
{| class="wikitable centre" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size:95%; border:gray solid 1px; border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ class="hidden" | Calendrier
|----
! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Date du match
! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Domicile
! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Extérieur
! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Score(bonus)
! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Lieu du match
! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Catégorie
! scope="col" style="background-color:#03358c; color:#ffffff;" | Classement
|---- bgcolor=#ECECEC
| 
| Aviron bayonnais
| Montpellier HR
|  26 - 25 
| Parc des sports et de l'amitié
| Amical
| -
|---- bgcolor=#ECECEC
| 
| USA Perpignan
| Montpellier HR
| 26 - 7
| Stade Aimé Giral
| Amical
| -
|----
|  
| Stade français Paris
| Montpellier HR
| 32 - 16
| Stade Charléty
|  de Top 14
| bgcolor=#FF3B3B | 
|----
| 
| Montpellier HR
| ASM Clermont Auvergne
| 13 - 8 (d)
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| 
|----
| 
| Montpellier HR
| SU Agen
| (o) 32 - 15
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ffffcc | 
|----
| 
| Biarritz olympique
| Montpellier HR
| 27 - 8
| Parc des sports d'Aguiléra
|  de Top 14
| 
|----
| 
| Montpellier HR
| Rugby club toulonnais
| (d) 25 - 32   
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| 
|----
| 
| Bordeaux Bègles
| Montpellier HR
| 15 - 23 (o)
| Stade André-Moga
|  de Top 14
| bgcolor=#ffffcc | 
|----
| 
| Montpellier HR
| Castres olympique
| 19 - 12 (d)
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Racing Métro 92
| Montpellier HR
| (d) 12 - 16
| Stade olympique Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|---- bgcolor=#d9edff
| 
|  Rugby club toulonnais
|  Montpellier HR
| (o) 37 - 16
| Stade Mayol
|  de H-Cup
| 
|---- bgcolor=#d9edff
| 
|  Montpellier HR
|  Sale Sharks
| 33 - 18
| Stade Yves-du-Manoir
|  de H-Cup
| 
|----
| 
| Montpellier HR
| FC Grenoble
| 23 - 6
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Montpellier HR
| Stade montois
| (o) 32 - 16
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Stade toulousain
| Montpellier HR
| 27 - 9
| Stade Ernest-Wallon
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Montpellier HR
| Aviron bayonnais
| 29 - 22 (d)
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|---- bgcolor=#d9edff
| 
|  Cardiff Blues
|  Montpellier HR
| 24 - 35
| Cardiff Arms Park
|  de H-Cup
| 
|---- bgcolor=#d9edff
| 
|  Montpellier HR
|  Cardiff Blues
| (o) 34 - 21
| Stade Yves-du-Manoir
|  de H-Cup
| 
|----
| 
| USA Perpignan
| Montpellier HR
| 30 - 19
| Stade Aimé-Giral
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Montpellier HR
| Stade français Paris
| (o) 54 - 16
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| ASM Clermont Auvergne
| Montpellier HR
| 36 - 18
| Stade Marcel-Michelin
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|---- bgcolor=#d9edff
| 
|  Sale Sharks
|  Montpellier HR
| 6 - 27 (o)
| Salford City Stadium
|  de H-Cup
| 
|---- bgcolor=#d9edff
| 
|  Montpellier HR|  Rugby club toulonnais
| 23 - 3
| Stade Yves-du-Manoir
|  de H-Cup
| 
|----
| 
| SU Agen
| Montpellier HR| (d) 9 - 13| Stade Armandie
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Montpellier HR| Biarritz olympique
| 33 - 10
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Rugby club toulonnais| Montpellier HR
| (o) 51 - 6
| Stade Mayol
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Montpellier HR| Bordeaux Bègles
| 15 - 13 (d)
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Castres olympique| Montpellier HR
| 26 - 20 (d)
| Stade Pierre-Antoine
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Montpellier HR
| Racing Métro 92| (d) 15 - 17| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ffffcc | 
|----
| 
| FC Grenoble
| Montpellier HR| (d) 9 - 16| Stade Lesdiguières
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Stade montois
| Montpellier HR| 17 - 30| Stade Guy-Boniface
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|---- bgcolor=#d9edff
| 
|  ASM Clermont Auvergne|  Montpellier HR
| 36 - 14
| Stade Marcel-Michelin
| Quart de finale de H-Cup
| bgcolor=#FF3B3B | Éliminé
|----
| 
| Montpellier HR| Stade toulousain
| 10 - 8 (d)
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Aviron bayonnais| Montpellier HR
| 32 - 26 (d)
| Stade Jean-Dauger
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Montpellier HR| USA Perpignan
| (o) 50 - 22
| Stade Yves-du-Manoir
|  de Top 14
| bgcolor=#ccccff | 
|----
| 
| Castres olympique| Montpellier HR
| 25' - 12
| Stade Pierre-Antoine
| Barrage Top 14
| bgcolor=#FF3B3B | Éliminé
|}

 Statistiques 
 Statistiques collectives 

 

|}

|}

 Statistiques individuelles (Tableau à jour au ) Meilleurs réalisateurs (Tableaux à jour au ) Top 14 

 HCup 

 Meilleurs marqueurs (Tableaux à jour au ) Top 14 

 HCup 

 Joueurs en sélection nationale (Tableau à jour au )''

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Saison 2012-2013 du Top 14
 Coupe d'Europe de rugby à XV 2012-2013

Liens externes 
 Site officiel du club

2012-2013
Montpellier